Julius Schovelin er navnet på flere personer:

 Julius Schovelin (1821-1870) – dansk officer, politiker og statsgældsdirektør
 Julius Schovelin (1860-1933) – dansk nationaløkonom og politiker